Abondance (formatge), formatge de pasta premsada semicuita francès amb denominació d'origen, elaborat al departament de l'Alta Savoia 
 Abondance (municipi), municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)
 Cantó d'Abondance, divisió administrativa francesa del departament de l'Alta Savoia, a la regió de Roine-Alps
 La Chapelle-d'Abondance, municipi al departament de l'Alta Savoia (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps)